Flexen Sattel är ett bergspass i Österrike.   Det ligger i distriktet Bludenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Flexen Sattel ligger  meter över havet.

Terrängen runt Flexen Sattel är huvudsakligen bergig, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Trittkopf,  meter över havet,  km öster om Flexen Sattel. Närmaste större samhälle är Mittelberg,  km norr om Flexen Sattel. 

Trakten runt Flexen Sattel består i huvudsak av gräsmarker. Runt Flexen Sattel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Vorarlberg